Venerdì – giorno della settimana che precede il sabato
 Venerdì – nome del selvaggio che diventa amico di Robinson Crusoe nell'omonimo romanzo di Daniel Defoe
 Il Venerdì – rivista, supplemento settimanale del quotidiano La Repubblica
 Venerdì – gioco da tavolo in stile tedesco di Friedemann Friese

Musica 
 Venerdì – album de Le Orme del 1982
 Venerdì – singolo degli Articolo 31 del 1998
 Venerdì – singolo di Baby K del 2016
 Venerdì – singolo di Ariete del 2020